Pettine di Venere – nome comune di Murex pecten, gasteropode marino della famiglia dei Muricidi
Pettine di Venere – nome comune di Scandix pecten-veneris, pianta erbacea annuale della famiglia delle Apiacee